Schwander ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Schwander (1861–1922), Schweizer Politiker
 Elisabeth Schwander (1917–2001), Gründerin des deutschen Dorfhelferinnenwerks sowie Vordenkerin der Landfrauenbewegung
 Hermann Schwander (* 1948), deutscher Pauker, Schlagzeuger und Hochschullehrer
 Ivo Schwander (* 1946), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Marcel Schwander (1929–2010), Schweizer Journalist und literarischer Übersetzer
 Martin Schwander (* 1949), Schweizer Journalist und 68-er Aktivist
 Pirmin Schwander (* 1961), Schweizer Politiker (SVP)
 Rudolf Schwander (1868–1950), deutscher Politiker
 Stefan Schwander (* 1962?), deutscher Techno-Musiker

Siehe auch:
 Schwandner